Bow (Devon), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Devon
Bow (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Tower Hamlets, in de regio Groot-Londen
Bow (rivier), een rivier in Alberta, Canada
Bow (Verenigde Staten), een plaats in de Verenigde Staten